Bela Vista kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Katchiungo, kommun, Huambo,

Brasilien 

 Mirabela (ort), Minas Gerais, 
 Echaporã (ort), São Paulo, 
 Bela Vista de Goiás (ort), 
 Bela Vista (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Bela Vista (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar